Slovo orion nebo Orion může být označení nebo součást označení:

osoby
 Orion (mytologie) – postava ze starořecké mytologie, syn Poseidóna, vynikající lovec, který zemřel po uštknutí štírem
 Orion (rapper) – Michal Opletal, přední český raper, člen skupiny Peneři strýčka Homeboye (zkráceně PSH) a průkopník českého hip-hopu
 Agustín Orión – argentinský fotbalista
 Orion Black – fiktivní postava z Harryho Pottera

vesmírného objektu
 Souhvězdí Orionu – jedno z nejznámějších souhvězdí
 Orionův pás
 Mlhovina v Orionu (M42) – mlhovina v souhvězdí Orion
 Rameno Orionu – rameno galaxie, obsahující sluneční soustavu

výrobku nebo projektu
 Ford Orion – některé verze automobilu Ford Escort
 HMS Orion (85) – lehký křižník Royal Navy
 HMS Orion (1854) – britská válečná plachetní loď
 Lockheed P-3 Orion – protiponorkový a námořní hlídkový letoun amerického námořnictva
 Lockheed WP-3D Orion – letoun P-3 Orion upravený pro meteorologickou službu
 Orion (jaderná raketa) – starší americký projekt rakety, poháněné jadernými výbuchy
 Orion (kosmická loď) – MPCV, americká kosmická loď, která má nahradit současné raketoplány
 Orion (raketový stupeň) – série amerických raketových stupňů na tuhá paliva
 The Orion – mrakodrap v newyorské čtvrti Manhattan
 Třída Orion – dreadnoughty Royal Navy za první světové války
 Orion (motocykl) - firma založená 1894 Vilémem Michlem ve Slaném

uměleckého díla
 Hitrádio Orion – soukromá regionální rozhlasová stanice z Ostravy
 Orion Hall – halový festival elektronické hudby
 Orion (píseň) – Píseň od Metallicy která se proslavila hlavně baskytarovým výkonem Cliffa Burtona.

počítačové hry
 Orion (počítačová hra) – česká hra pro ZX Spectrum
 Master of Orion – série vesmírných strategií na PC
 Star Trek: Starfleet Command: Orion Pirates – strategická hra na motivy Star trek

organizace nebo skupiny
 Orion (čokoládovna) – česká čokoládovna, dnes jeden ze závodů Nestlé
 Orion (elektronika) – výrobce elektroniky (televize atd.)
 Orion (fotoklub) – Vyškovský fotoklub založený v r 1894
 Orion (krasobruslení) – skupina synchronizovaného bruslení (Česka 2005)
 Orion Litomyšl – motokrosový tým z Litomyšle
 Orion (nakladatelství) – české nakladatelství vydávající zejména překlady z cizích literatur (1945–1989)
 Orion Pictures – americká filmová produkční a distribuční společnost (např. oscarové filmy Četa, Tanec s vlky, Mlčení jehňátek)

odrůdy
 Orion (odrůda jablek) – česká odrůda jabloní
 Orion (odrůda révy vinné) – německá odrůda révy

Externí odkazy